San Miguel del Valle kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Miguel del Valle (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 San Miguel del Valle (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar